

Patronymes 
Voronov (masculin ; ) ou Voronova (féminin ; ), également Voronoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Evgueni Voronov (1986-), joueur de basket-ball russe.
 Grigori Voronov (1948-), compositeur russe.
 Natalia Voronova (1965-), ancienne athlète russe, spécialiste du 100 mètres.
 Nikolaï Voronov (1899-1968), militaire soviétique.
 Serge Voronoff (1866-1951), chirurgien français d'origine russe.
 Youri Voronov (orthographié aussi Woronow) (1874-1931), botaniste russe.
 Voir aussi
 Denis Woronoff (1939- ), historien français, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne.
  (1934- ), helléniste français, professeur à l'université de Besançon, président d'université.

Autres 
 La Machination Voronov, album de bande dessinée de la série Blake et Mortimer.

Patronyme russe